Бьянкетти () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Бьянкетти, Мигель Бернардо (род. 1951) — испанский футболист, защитник. 
 Бьянкетти, Сюзанна (1889—1936) — одна из первых французских киноактрис, звезда немого кино.

См. также 
 Бианкетти, Ринальдо (1882—1963) — основоположник итальянской школы шахматного этюда.